

Geografia
 Martone, comune in provincia di Reggio Calabria

Persone
 Antonio Martone (1941), magistrato italiano, viceministro del Lavoro nel Governo Monti
 Francesco Martone (1961), politico e attivista italiano
 Marcello Martone (1925), rugbista a 15 e medico italiano
 Maria Martone Napolitano (1900 – anni 1990), traduttrice e giornalista italiana
 Mario Martone (1959), regista e sceneggiatore italiano
 Michel Martone (1974), avvocato e giurista italiano, ordinario di diritto del lavoro
 Pietro Martone (1548-1603), pittore
 Simonetta Martone (1961), giornalista e conduttrice televisiva italiana

Pagine correlate
Marton